4 miejscowości w Polsce: 
 Zimnowoda – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Kałuszyn 
 Zimnowoda – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Lipie 
 Zimnowoda – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Bogoria 
 Zimnowoda – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Borek Wielkopolski